Каменов може да се отнася за:
 Боян Каменов (1907-1979), български геолог
 Георги Каменов (р. 1941), български футболист
 Евгени Каменов (1908-1985), български икономист и политик
 Кайчо Каменов (1923-1983), български певец

Български фамилни имена